Op de 109e editie van het US Open in 1989 speelden de mannen in het dubbelspel van 28 augustus tot en met 10 september 1989.

Op de openluchttennisbanen van het USTA National Tennis Center bevochten 64 dubbelspelteams, waaronder 16 reekshoofden, de titel. Het zevende reekshoofd, John McEnroe en Mark Woodforde haalde het in de finale van reekshoofd vier Ken Flach en Robert Seguso met 6–4, 4–6, 6–3 en 6–3.

Toernooisamenvatting 
Het eerste reekshoofd, Rick Leach en Jim Pugh, bereikte de kwartfinale, waar ze botsten op John McEnroe en Mark Woodforde.

Titelverdedigers Sergio Casal en Emilio Sánchez waren als vijfde geplaatst. Zij bereikten slechts de tweede ronde waar ze werden uitgeschakeld door Glenn Layendecker en Richey Reneberg.

Belgische en Nederlandse spelers 
Er waren geen Belgische deelnemers.

Drie Nederlandse mannen speelden mee:
 Michiel Schapers en de Tsjechoslovaak Milan Šrejber botsten in de tweede ronde op de latere toernooiwinnaars.
 Paul Haarhuis en Mark Koevermans verloren hun eerste wedstrijd.

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1989